El nombre Gordon ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Gordon es el sustituto del nombre Gilbert a partir de la temporada de 1994. 

 1994 - Huracán Gordon.
 2000 - Huracán Gordon.
 2006 - Huracán Gordon.
 2012 - Huracán Gordon.